Таскескен — название населенных пунктов в Казахстане:

 Таскескен — село в Урджарском районе Абайской области.
 Таскескен — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.